Евге́ний Влади́мирович Кису́рин (28 января 1969, Новосибирск, РСФСР, СССР) — советский и российский баскетболист; тренер. Рост — 208 см. Заслуженный мастер спорта России (1994).

Биография 
Баскетболом начал заниматься в Новосибирске. Первый тренер — Виталий Федорович Уткин, который заметил юного таланта на уроке физкультуре в школе.

По окончании школы Уткин отправил Кисурина в Ленинград к своему другу Владимиру Петровичу Кондрашину. Кисурина зачислили в ленинградский «Спартак» и одновременно с этим, по совету Кондрашина, поступил в Ленинградский кораблестроительный институт. Частые разъезды и игры привели к тому, что Кисурин через два года перевелся в институт физкультуры.

В 1989 году впервые был вызван в сборную СССР.

Карьера 
8 апреля 2013 года назначен исполняющим обязанности главного тренера БК «Спартак» (Санкт-Петербург).

Достижения 
 Серебряный призёр ЧМ-1994, 1998
 Бронзовый призёр ЧЕ-97.
 Серебряный призёр юношеского ЧЕ-90.
 Участник юношеского ЧЕ-88 (5-е место)
 В 1997 г. участвовал в матче всех звезд Европы.
 Чемпион СНГ 1992 года, серебряный призёр чемпионата СССР 1991
 Трёхкратный чемпион России 1994/95, 1995/96, 1998/99
 Двукратный чемпион Хорватии 1996/97, 1997/98
 Обладатель Кубка СССР 1987
 Бронзовый призёр Евролиги-95/96

Примечания

Ссылки 
 Евгений Кисурин чуть было не погиб 
 Струнин С. Евгений Кисурин: А корабелом я так и не стал // Спорт-экспресс. — 1991. — № 57 (31 октября). — с. 3.
 Профиль на сайте итальянской лиги

Источники 
 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник / Автор-составитель В. Б. Квасков. — М.: Советский спорт. — 274 с.: илл. ISBN 5-9718-0175-9

Баскетболисты СССР
Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Удине»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Арсенал» Тула
Игроки БК «Антиб Шаркс»
Игроки БК «Санкт-Петербург Лайонс»
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетбольные тренеры России
Тренеры БК «Спартак-Приморье»
Тренеры БК «Химки-Подмосковье»
Тренеры ЖБК «Динамо» Москва